Eastern Region (englisch für Östliche Region) ist der Name mehrerer Regionen in:

 Ghana
 Nigeria
 Uganda

historisch:
 Eastern Region, frühere Verwaltungsregion von British Railways